Александр Косолапов:
 Косолапов, Александр Александрович (1954—2005) — советский футболист, советский и украинский футбольный судья; функционер.
 Косолапов, Александр Борисович (род. 1948) — советский и российский ученый, профессор, доктор медицинских наук.
 Косолапов, Александр Семёнович (род. 1943) — советский и российский живописец, график, скульптор.